Хюттен:

 Хюттен (Айфель) — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц, Германия.
 Хюттен (Шлезвиг) — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.
 Хюттен (Цюрих) — коммуна в кантоне Цюрих, Швейцария.